Epeira cinerea est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Epeira cinerea De Geer, 1778 est synonyme de Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)
 Epeira cinerea Emerton, 1884 nec De Geer, 1778 est synonyme d'Araneus cavaticus (Keyserling, 1865)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae